Het ATP-toernooi van Adelaide 2020 (met de officiële naam Adelaide International) vond plaats van 12 tot en met 18 januari 2020. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van het Memorial Drive Park in de Australische stad Adelaide.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Adelaide
Adelaide